Le Dauphiné Libéré, een Franse krant
 Een door deze krant gesponsorde wielerronde, tegenwoordig Critérium du Dauphiné geheten